Pianosonate nr. 6 (Beethoven)
 Pianosonate nr. 6 (Feinberg)
 Pianosonate nr. 6 (Mozart)
 Pianosonate nr. 6 (Prokofjev)
 Pianosonate nr. 6 (Skrjabin)
 Pianosonate nr. 6 (Weinberg)